CEL steht für:
 CEIBA Intercontinental (ICAO-Code), Fluggesellschaft aus Äquatorialguinea
 Central European Line
 Centre d’Essais des Landes
 Certification of elearning
 Chemins de fer l'Etat Libanais, libanesische Staatsbahn, siehe Schienenverkehr im Libanon
 China Energielabel

Cel steht für:
 Cel, Animationsphase auf durchsichtiger Folie
 Barenton-Cel, französische Gemeinde im Département Aisne

Cel ist der Familienname folgender Personen:
 Aaron Cel (* 1987), polnisch-französischer Basketballspieler

cel steht für:
 Keltische Sprachen (ISO-639-2-Code)
 Das Bulirsch-Integral, ein Form elliptischer Integrale

Abkürzung